Cirera, fruit del cirerer
 Cirera (color), color intens vermell púrpura
 Toponímia:
 Cirera (Mataró), barri del nord de Mataró (Maresme)
 La Cirera (Cabanelles), masia de Cabanelles a la comarca de l'Alt Empordà 
 La Cirera (Llorac), nucli de població del terme de Llorac, a la Conca de Barberà
 La Cirera (mas de Sant Feliu Sasserra), mas sobre un turó prop de l'església de Sant Julià de la Cirera al municipi de Sant Feliu Sasserra (Bages)
 La Cirera (Sant Boi de Lluçanès), masia de Sant Boi de Lluçanès (Osona)
 La Cirera (Malla) , masia de Malla (Osona)
 Cirera (Odèn), masia d'Odèn a la comarca del Solsonès 
 Cirera (Pinós), masia de Pinós a la comarca del Solsonès 
 Cirera d'Amunt, masia del poble de Lladurs (Solsonès)
 Cirera d'Avall, masia de Lladurs, al Solsonès 
 L'Alzina del Pla de Cirera, masia al Pla de Cirera al poble de Lladurs (Solsonès)
 Cal Cirera Cal Cirera (Casserres) Can Cirera Castell de la Cirera (Sant Feliu Sasserra), fortificació al terme municipal de Sant Feliu Sasserra (Bages) 
 Castell de la Cirera (Llorac) Collet de la Cirera (Pinós), collada de Pinós (Solsonès)
 Costa Cirera, costa de muntanya de Tremp (Pallars Jussà)
 Hostal de Cirera, masia de Lladurs, al Solsonès 
 Rasa de Cirera (Odèn), torrent afluent per l'esquerra del riu Fred 
 Roc Blanc de Cirera, muntanya de 1.163 metres que es troba al municipi de Borredà a la comarca del Berguedà
 Serra de Cirera, serra situada al municipi d'Odèn (Solsonès)
 Turó de Can Cirera, muntanya de 275 metres que es troba al municipi de Vallromanes a la comarca del Vallès Oriental
 Turó de la Cirera, muntanya de 472 metres que es troba entre els municipis de Cabrera de Mar i de Cabrils a la comarca del Maresme
 Miscel·lània:
 Festa de la Cirera, Fira de la Cirera o Diada de la Cirera, festes per celebrar la collita de la cirera que es fan a diversos indrets
 Fira de la cirera d'en Roca, fira agrícola i gastronòmica que se celebra el 24 de juny a Arenys de Munt 
 Biografies:
 Felip Cirera, cuiner del palau episcopal de Vic al 
 Jaume Cirera (primera meitat del sXV), pintor gòtic català deixeble i col·laborador de Jaume Cabrera 
 Bartomeu Porredon i Cirera (Oliana, 1795 - Clariana de Cardener, 1847), capitost carlí 
 Joan J. Guinovart i Cirera (Tarragona, 1947), farmacèutic català
 Manuel Cirera 
 Romà Ribera i Cirera (Barcelona, 1848 -1935), pintor català 
 Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901), polític, escriptor, poeta i historiador català
 Joan Cirera''' (Manresa, 1942 - 2017), actor català